Portalbrücke steht für:
 einen Zugbrücken-Typ, siehe Zugbrücke #Zugbrücken im Wehrbau
 Portalbrücke (Bühnentechnik)